Альтернативные потоки данных (, ADS) — метаданные, связанные с объектом файловой системы NTFS.

В файловой системе NTFS файл, кроме основных данных, может также быть связан с одним или несколькими дополнительными потоками данных. При этом дополнительный поток может быть произвольного размера, в том числе может превышать размер основного файла.

В 1993 году Microsoft выпустила первую версию операционной системы Windows NT, в которой была реализована файловая система NTFS. Эта файловая система может работать с несколькими именованными потоками, получившими название «Альтернативные потоки данных». Поддержка ADS была реализована для совместимости с уже существующими операционными системами, позволяющими хранить метаданные для файлов (например, файловая система HFS). В операционной системе Windows 2000 альтернативные потоки данных используются для хранения таких атрибутов, как сведения об авторе, название и иконка файла. Начиная с Service Pack 2 для Windows XP, Microsoft представила службу Attachment Execution Service, которая сохраняет в альтернативных потоках данных подробную информацию о происхождении загруженных файлов в целях повышения безопасности.

Операционные системы Windows, начиная с Windows NT, позволяют получать доступ к ADS через API, а также через некоторые утилиты командной строки. Однако альтернативные потоки данных игнорируются большинством программ, включая Windows Explorer и консольную команду DIR. Windows Explorer позволяет копировать альтернативные потоки и выдает предупреждение, если целевая файловая система их не поддерживает. Но при этом Windows Explorer не подсчитывает размер и не отображает список альтернативных потоков. Команда DIR была обновлена в операционной системе Windows Vista: в команду добавлен флаг «/R» для построения списка ADS.

Отсутствие полноценной поддержки ADS со стороны операционной системы и приложений, а также других файловых систем может приводить к утере информации, хранящейся в альтернативных потоках (например, при копировании файла на том с FAT или при отправке его по электронной почте). Надо также принимать во внимание, что ADS являются потенциальными «дырами» в безопасности компьютера. Возможность сокрытия в альтернативных потоках данных любой информации достаточно широко используется вредоносными программами для маскировки своего присутствия в системе.

Ссылки 
 
 
 
 
 

Технологии Windows
Журналируемые файловые системы
Файл